Les éditions Flouzemaker sont une maison d'édition belge indépendante créée en 2005 et publiant des BD franco-belges.

Son capital culturel et ses BD reposent sur les travaux du regretté Raymond Macherot disparu en 2008. Cette maison d'édition est dirigée en 2011 par Stephan Caluwaerts. Sa principale mission est de miser sur l'univers Macherot, les éditions Flouzemaker s'inscrivent en réel conservateur de la mémoire de son créateur. Au travers de personnages tels Sibylline, Chlorophylle, Colonel Citron, Clifton, Mirliton ou Le Père La Houle, .

Le nom de la société est basé sur le personnage de Flouzemaker, un chocard anthropomorphisé, ami de Sibylline.

Notes et références

Liens externes 

 

Flouzemaker
Entreprise fondée en 2005
Incourt (Belgique)